Sasa Misić (?) szerb labdarúgó, kapus
 Sasa Misić (1987) montenegrói vízilabdázó